Руо () — французская фамилия. Известные носители:

 Руо, Жан (род. 1952) — французский писатель.
 Руо, Жорж (1871—1958) — французский живописец и график.
 Руо, Иоахим (ок. 1409—1478) — маршал Франции.
 Руо, Эдуард (1921—2005) — французский музыкальный продюсер, больше известный как Эдди Барклай.